Joaquín Guzmán Loera, Mexicaans drugsbaron
 El Chapo (televisieserie), Amerikaanse televisieserie over Joaquín Guzmán Loera